Pterigynandrum är ett släkte av bladmossor. Pterigynandrum ingår i familjen Pterigynandraceae.

Pterigynandrum är enda släktet i familjen Pterigynandraceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Pterigynandrum